Geografia:
 Barnard (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas.
 Barnard (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Barnard (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.
 Biografies:
 Barnard Gumble, personatge de la sèrie animada Els Simpson.
 Edward Barnard (Nashville, Tennessee, 1857 – Wisconsin, 1923), astrònom estatunidenc.
 Miscel·lània: Barnard College, universitat d'arts liberals reservada a les dones de la ciutat de Nova York.